Boletus pinicola, Sw. 1810 : synonyme de Fomitopsis pinicola ;
Boletus pinicola, Vittad. 1863 : nom. illeg., synonyme de Boletus pinophilus ;
Boletus pinicola, Rea 1922 : nom. illeg..

Synonyme d'espèce de champignons (nom scientifique)